Surinam puede referirse a:
 Surinam, país ubicado en América del Sur;
 El distrito de Surinam, un antiguo distrito de Surinam;
 El río Surinam, el río más importante de Surinam;
 Una población del sur de Mauricio, en el distrito de Savanne.